

Toponymie 
 État de Zulia, État du Venezuela ;
 Département de Zulia, subdivision administrative de la Grande Colombie ;
 El Zulia, municipalité située en Colombie ;
 Zulia Fútbol Club,  club vénézuélien de football ;
 Mont Zulia, sommet de l'Ouganda.

Patronyme 
 Zulia Calatayud (née en 1979), athlète cubaine.